Михаи́л Влади́мирович Пло́ткин (чаще Миша Плоткин; 20 апреля 1944, Москва — 1 мая 2021, Москва) — советский музыкальный администратор, российский продюсер. Администратор вокально-инструментальных ансамблей (ВИА) «Весёлые ребята», «Самоцветы», «Лейся, песня» (также сооснователь), основатель и художественный руководитель ВИА «Надежда».

Биография

Ранний период 
Миша Плоткин родился 20 апреля 1944 года в Москве в еврейской семье.

В 1958 году 14-летнем возрасте был занят в одном из спектаклей цыганского театра «Ромэн», где его отец играл на бубне.

В 1964 году в двадцатилетнем возрасте начал работать на эстраде в качестве рабочего сцены у популярного юмористического дуэта Шуров и Рыкунин. Также работал у Бориса Амарантова, был заведующим постановочной частью и затем директором в ансамбле танца «Сувенир».

Во второй половине 1960-х годов работал в коллективе певца Эмиля Горовца в качестве технического работника. В обязанности Плоткина входило: рассылка билетов, учёт финансов, транспорт, гостиницы, качественный звук (при полном отсутствии в то время фонограмм) и многое другое. Работа с Горовцом закончилась в 1970 году с началом неофициальной антисемитской кампании на телевидении и радио — когда Сергей Лапин был назначен на пост председателя Государственного комитета по радио и телевещанию при Совете Министров СССР, и Горовец начал готовиться к отъезду в Израиль.

Начало самостоятельной деятельности. «Весёлые ребята», «Самоцветы», «Лейся, песня» 

Летом 1969 года Плоткин организовал по Тюменской области тур цирковой труппы, в которой познакомились цирковой артист Миколас Орбакас и его будущая жена певица Алла Пугачёва, выступавшая в качестве аккомпаниатора-тапёра. Там же Пугачёва исполняла несколько собственных песен под рояль либо, в отсутствии рояля, под аккордеон. В той же программе работал артист цыганского театра «Ромэн» Николай Сличенко.

В сентябре 1970 года по рекомендации известного организатора концертов Феликса Каца начал работать в вокально-инструментальном ансамбле «Весёлые ребята» как технический работник — но фактически выполнял функции администратора.

В 1973 году Миша Плоткин перешёл в вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы». Ансамбль поставил в это время неофициальный рекорд на советской эстраде, дав 124 сольных концерта за один месяц. Музыканты ансамбля зарабатывали до 1000 рублей в месяц. Руководитель «Самоцветов» Юрий Маликов вспоминал об этом относительно непродолжительном для Плоткина периоде:

В 1974 году Миша Плоткин вместе с гитаристом Валерием Селезнёвым создали в Кемеровской филармонии новый вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня», в котором стали соруководителями.

«Надежда» 
В 1975 году ансамбль «Лейся, песня» из-за внутреннего конфликта раскололся на две части. Часть коллектива, включая солиста Владислава Андрианова, осталась под тем же названием вместе с Селезнёвым, другая часть, включая солиста Игоря Иванова, вместе с Мишей Плоткиным ушла в созданный Плоткиным в Ставропольской филармонии вокально-инструментальный ансамбль «Надежда». Спустя десятилетия Иванов говорил о своём продюсере: «Плоткин за полгода раскрутил „Лейся, песню“ донельзя, ему надо памятник поставить, но некоторые принижают то, что он сделал».

Ансамбль был назван «Надеждой» по одноимённой песне Александры Пахмутовой и Николая Добронравова — поскольку его репертуар состоял главным образом из песен этого тандема. Впоследствии визитной карточкой ансамбля стала песня Пахмутовой и Добронравова «До отправленья поезда осталось пять минут». Дебют ансамбля состоялся весной 1976 года в Театре эстрады. В «Надежде» в разное время работали многие музыканты: гитаристы Алексей Белов, Владимир Кузьмин, композиторы и аранжировщики Александр Клевицкий и Олег Каледин, солисты Алексей Кондаков, Николай Носков, Игорь Браславский, Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев (также играл на бас-гитаре), Нина Матвеева, Валентин Бурштейн, Александр Мураев, Надежда Кусакина и другие. В 1988 году ансамбль «Надежда» прекратил своё существование.

Певица Людмила Шабина, работавшая в «Надежде» в 1976—1979 годах, называла Плоткина «гениальным организатором и администратором». Николай Носков, который работал в «Надежде» всего около полугода, спустя десятилетия вспоминал о Плоткине амбивалентно, но с симпатией:

Людмила Барыкина, которую Миша Плоткин пригласил к себе в «Надежду» из «Магистрали», рассказывала, что он часто ходил на репетиции других коллективов и искал для себя хороших музыкантов, и называла его «человеком очень творческим».

Ушедший из «Надежды» со скандалом Алексей Кондаков говорил, что Плоткин «начал раскрываться в „Надежде“ как режиссёр-постановщик, и у него нормально это получалось. Он прекрасно танцевал. Чувство ритма у него хорошее». «Он <…> всегда был за „Надежду“. Он раскручивал этот брэнд, боролся за своё собственное имя. <…> Он работал в „Надежде“ и за „Надежду“ глотку грыз».

Во время работы в «Надежде» Миша Плоткин окончил факультет режиссёров эстрады и массовых представлений Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского.

В начале 1980-х годов Плоткина не пустили с концертами в Афганистан и отказали в премии Московского комсомола. У Миши Плоткина не было ни одного звания и ни одной государственной награды.

Эмиграция в США и возвращение в Россию 
В 1994 году Плоткин вместе с больной матерью и братом Львом эмигрировал в США, где занимался организацией концертов российских артистов — эмигрантов и приезжих. Им в том числе были организованы американские гастроли Ирины Аллегровой, Ефима Шифрина, юбилейный тур Эмиля Горовца, шоу Аллегровой-Шуфутинского-Шифрина в Town Hall в Манхэттене. После смерти брата Миша Плоткин с матерью вернулся в Россию.

В 2004 году бывшие участники ВИА «Надежда» Александр Мураев и Олег Каледин возродили ансамбль и зарегистрировали его название в Российском авторском обществе как товарный знак на себя — без Плоткина, который стал с ними судиться. В поддержку Плоткина выступила Александра Пахмутова:

Александр Мураев впоследствии выпал из «Надежды», Олег Каледин остался её руководителем.

Смерть 
Миша Плоткин умер 1 мая 2021 года после перенесённого коронавируса. Похоронен на Востряковском кладбище Москвы.

Семья 

 Родители:
 Отец — Владимир Михайлович Плоткин (28 августа 1914 — 25 октября 1960), музыкант, ученик Владимира Штеймана — основоположника советской школы игры на ударных инструментах. Работал в оркестре ВЦСПС, оркестре ВВС; последним местом работы был театр «Ромэн», где он выходил с бубном. Умер в возрасте 45 лет.
 Мать — Ревека Гершевна Плоткина (10 марта 1915 — 5 февраля 2008).
 Братья:
 Давид Владимирович Плоткин (1935—2003), танцовщик, балетмейстер, хореограф.
 Лев Владимирович Плоткин (23 февраля 1938 — 14 января 1998).

Дискография 
 1975 — Вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня». Г62-04905-6
 1977 — «Это только начало». Вокально-инструментальный ансамбль «Надежда». С62-09625-6
 1980 — «ВИА Ирапшн». Вокально-инструментальный ансамбль «Надежда». Г62-08139-40
 1985 — «Карусель счастья». Ансамбль «Надежда». С62 22133 004
 ? — «Надежда» под руководством М. Плоткина. MEL CD 60 01541

Библиография 

 
 Татьяна Федоткина. Звездный сводник Советского Союза (14.04.2010) «Московский комсомолец»
 
 
 
 
 Татьяна Федоткина. Крестный отец шоу-биза рассказал всю правду… 21.04.2019. «Московский комсомолец»

Награды 
 Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (1 сентября 2005 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области отечественного эстрадного искусства

Комментарии

Примечания

Источники

Ссылки 
 
 

Руководители ВИА «Лейся, песня»
Музыканты ВИА «Надежда»
Выпускники факультета эстрадного искусства ГИТИСа
Режиссёры-постановщики по алфавиту
Режиссёры-постановщики СССР
Режиссёры-постановщики XX века
Умершие от COVID-19 в России
Похороненные на Востряковском кладбище